Czigány Judit (1930–2000) színművész, szinkronszínész
 Czigány Judit (1991– ) énekes